Hedroso puede hacer referencia a:

 Hedroso (Orense) (San Román de Hedroso), lugar y parroquia del concello de Viana del Bollo, provincia de Orense;
 Quintela de Hedroso (San Cosmede de Quintela de Hedroso), lugar y parroquia del concello de Viana del Bollo, provincia de Orense;
 Tabazoa de Hedroso (Santa María de Tabazoa de Hedroso), lugar y parroquia del concello de Viana del Bollo, provincia de Orense;
 Hedroso (Zamora), localidad del municipio de Lubián, provincia de Zamora.